Polog, mjesto u Bosni i Hercegovini
 Polog (ekonomija),  pojam u ekonomiji
 Pološka kotlina, kotlina u Republici Makedoniji